Morris steht für:

 Morris (Name), Familienname und Vorname
 Morris (Familie), gehört zu den Stämmen von Galway
 Morris, Künstlernamen von Maurizio Pozzi (Musiker) (* 1974), Schweizer Musiker
 Morris, Künstlername von Maurice de Bévère (1923–2001), belgischer Comiczeichner
 USS Morris (DD-417), amerikanischer Zerstörer
 Morris-Tanz, nordenglische Tanzform, siehe Moriskentanz #Morris-Tanz
 Morris the Cat, Hauskatze in Werbespots
 Morris (Computerwurm), den ersten Computerwurm im Internet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Morris (Alabama)
 Morris (Arkansas)
 Morris (Connecticut)
 Morris (Georgia)
 Morris (Illinois)
 Morris (Indiana)
 Morris (Kansas)
 Morris (Louisiana)
 Morris (Minnesota)
 Morris (Mississippi)
 Morris (New Jersey)
 Morris (New York)
 Morris (Oklahoma)
 Morris (Pennsylvania)
 Morris (West Virginia)
 Morris (Town), Town(ship) im Shawano County, Wisconsin

sonstige geographischen Objekte:
 Morris-Becken, Becken im Viktorialand, Antarktika
 Morris Cliff, Abhang im Ellsworthland, Antarktika
 Morris Head, Landspitze an der Hobbs-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Morris Heights, Gebirgszug in der Ross Dependency, Antarktika
 Morris Hills, Hügelgruppe im Coatsland, Antarktika
 Morris Island, Insel vor der Küste von South Carolina, Vereinigte Staaten
 Morris Island (Antarktika), Insel im Marshall-Archipel
 Morris Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Morris Point, Landspitze von Bird Island, Südatlantik
 Morris Rock, Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Morriskanal, Kanal in New Jersey

Unternehmen:
 Morris Garage, früherer Name von MG, britischer Automobilhersteller
 Morris Motor Company, englischer Automobilhersteller
 Philip Morris International, Hersteller von Tabakprodukten
 Philip Morris Companies Inc., früherer Name der Altria Group, amerikanischer Konzern
 William Morris Agency, amerikanische Künstleragentur
 DocMorris, niederländische Versandapotheke

Siehe auch:
 Morris County
 Morris-Gletscher
 Mount Morris, Orte, Townships und Berge
 Kap Morris Jesup auf Grönland
 Morriss
 Moris
 Maurice
 Matthias Morys (* 1987), deutscher Fußballspieler